Le Groupe Sipa-Ouest‑France (Société d'investissements et de participations), est une société civile française active dans le domaine des médias.

Elle est détenue à 100 % par une association loi de 1901 - l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Cette association a été constituée en 1990 autour du quotidien régional Ouest-France, premier quotidien en France en nombre d'éditions et d'exemplaires depuis 1975. En plus de la presse payante, de la presse gratuite et de son activité multimédia, le groupe s'est diversifié dans les secteurs de l'édition, des régies publicitaires et de la régie d'affichage publicitaire. Le Groupe est également l'actionnaire majoritaire d'une régie publicitaire radio.

Un groupe diversifié dans les médias

Presse régionale et thématique 
Vaisseau amiral du groupe, le quotidien Ouest-France entraîne dans son sillage quatre autres quotidiens régionaux. La diffusion totale de ces cinq titres est de  (2013). Il faut y ajouter  par le biais de sa filiale Publihebdos, dont la diffusion globale est estimée à . Le groupe de presse breton édite également divers magazines comme l'hebdomadaire Le Marin et le mensuel Voiles et Voiliers. Il coédite, avec le groupe norvégien Schibsted, le quotidien gratuit 20 minutes.

L'extension du groupe dans la presse quotidienne régionale s'est faite à travers une série de rachats :
 février 1990 : le quotidien normand La Presse de la Manche (Cherbourg)
 décembre 2005, 3 quotidiens du pôle Ouest de la Socpresse : Le Courrier de l'Ouest (Angers), Presse-Océan (Nantes) et Le Maine libre (Le Mans), regroupés aujourd'hui dans la filiale Les Journaux de Loire. La transaction a atteint  d'euros, selon les syndicats. Matthieu Fuchs, gendre de François Régis Hutin, est nommé président-directeur général de cette filiale le .

Presse gratuite 
Le groupe Sipa possède 40 % de SofiOuest, lequel est l'actionnaire majoritaire (66,4 %) de l'important groupe Spir Communication, qui édite notamment les journaux gratuits de petites annonces Top Annonces, Logic Immo ainsi que le quotidien gratuit d'information 20 minutes qu'il codétient avec le groupe belge Rossel ( Rossel a racheté en 2016 les 49,30 % que détenait le norvégien Schibsted ). Spir édite également plusieurs sites internet de petites annonces.

Multimédia 
Les sites internet du groupe sont en pleine croissance : Ouest-France.fr est le site de la presse quotidienne régionale le plus consulté, et 20minutes.fr se place au  national.

Ouest-France Multimédia existe depuis 1986, filiale créée à l'occasion de l'invention du minitel, sous le nom de TC Multimédia, elle est organisée en quatre pôles : maville.com, ouestfrance-immo.com, ouestfrance-auto.com, ouestfrance-emploi.com. L'entreprise gère également de nombreux services spécialisés à audiences plus confidentielles.

De quatre salariés à son origine, Ouest-France Multimédia regroupe, en 2015, 95 personnes et réalise  d'euros de chiffre d'affaires. Elle est dirigée par Christian Philibert depuis 2010.

Autres activités 
Le groupe Ouest‑France possède par ailleurs les Éditions Ouest-France (Édilarge) et le mensuel Voiles et Voiliers. Le pôle Infomer édite l'hebdomadaire Le Marin, la revue Le Chasse-Marée et des magazines spécialisés dans le domaine maritime. Enfin, la filiale Précom assure la régie publicitaire de tous ces supports. Elle détient entre autres la société d'affichage Affiouest, les stations de radio Hit West, Cristal, Océane FM, Variation et Cocktail FM. Enfin le groupe Ouest-France est l'actionnaire majoritaire de la régie publicitaire radio Régie Radio Régions.
En septembre 2019, il rachète l'agence API (Atlantique Presse Information), basée à Nantes, spécialisée dans l'information économique du Grand Ouest.

Chiffre d'affaires 
. Il est en 2015 de .

Filiales actuelles 
 Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste
 Groupe Sipa-Ouest‑France (Société d'investissements et de participations) (100 %)
Ouest-France (100 %)
 Ouest-France Multimédia : maville.com
 InfoMer
 Le Marin
 Marines éditions
 Chasse-marée
 Cultures Marines
 PDM : Produits de la mer
 Les Journaux de Loire (100 %)
 Le Courrier de l'Ouest 
 Le Maine libre 
 Presse-Océan
Publihebdos (100 %)
Actu.fr
 Précom (68 %, SoFiOuest 32 %)
 Precontact : agence de communication du groupe (Nantes, Rennes, Paris).
 Édition radio : Hit West, Radio Cristal, Cocktail FM, Océane FM, Variation
 SoFiOuest (40 %)
 Édilarge (Éditions Ouest‑France)
 Cap Diffusion (67 %)
 Voiles et Voiliers
 Spir Communication (SoFiOuest 66,41 %)
 20 minutes France (SoFiOuest 25 %, Spir 25 %, Groupe Rossel 50 %)
 Adrexo (ex-SDP, distribution d’imprimés publicitaires)
 Concept Multimedia
 Régicom (régie publicitaire)
 Agence API (Atlantique Presse Information), acquise en septembre 2019
Régie Radio Régions (51 %, 49 % Lagardère)

Organisation 
Le groupe SIPA-Ouest‑France (Société d'investissements et de participations) est détenue à hauteur de 99,97 % par une association de type loi de 1901, créée en avril 1990, l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste, que préside Jacques Duquesne.

Les gérants du groupe étaient Jean Boissonnat (jusqu'à sa mort en 2016) et François-Régis Hutin (jusqu'à sa mort en 2017). Louis Échelard en est le directeur général.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste
 Filiales : Ouest-France - Les Journaux de Loire - Publihebdos - Précom

Lien externe 
 www.ouest-france.fr
www.regieradioregions.fr

Groupe de presse ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège à Rennes
Maison d'édition ayant son siège en Bretagne